

Ereignisse 
 Wulfila beginnt mit der Missionierung der Goten.

Weblinks